Taschkent steht für:

 Taschkent,  Hauptstadt Usbekistans
 Taschkent (Schiff, 1938), Großzerstörer der sowjetischen Marine
 Provinz Taschkent, Provinz in Usbekistan 

Siehe auch:

 Taşkent, türkischen Stadt